Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1974 II se dispute du 16 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Peggy Michel.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1974 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1974 II
Sydney II
Tennis en Australie en 1974
Tennis en décembre 1974